Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2003 trwały od 17 maja 2002 roku do 11 maja 2003 roku w czterech miastach: Zagrzebiu, Tampere, Strumicy i Stambule. Udział w nich wzięło 16 reprezentacji należących do Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV). Wyłoniły one 6 finalistów (awans uzyskali zwycięzcy poszczególnych grup, a także dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc).

Na mistrzostwa bezpośrednio dostali się gospodarz oraz pięć najlepszych drużyn z poprzedniego turnieju.

Zwycięzcy grup w rozgrywkach kategorii B otrzymali możliwość uczestniczenia w eliminacjach do następnego turnieju.

Kategoria A

Uczestnicy

Grupa A - Zagrzeb

Tabela

Wyniki

Grupa B - Tampere

Tabela

Wyniki

Grupa C - Strumica

Tabela

Wyniki

Grupa D - Stambuł

Tabela

Wyniki

Tabela drużyn z drugich miejsc

Drużyny, które awansowały do Mistrzostw Europy

Kategoria B

Uczestnicy

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
2002 w piłce siatkowej
2003 w piłce siatkowej